McWatters ist der Familienname von

 Donald McWatters (* 1941), australischer Hockeyspieler
 Keith McWatters (1931–1995), australischer Romanist und Literaturwissenschaftler